Robert Kysela, češki hokejist, * 5. junij 1968, Most, Češka.

Kysela je večino kariere igral za HC Litvínov v češkoslovaški oziroma češki ligi, ob koncu kariere pa še za klube HC Kladno, České Budějovice in Slovan Ústečtí Lvi

Za češko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1996, kjer je osvojil zlato medaljo, sam pa dosegel dva gola in eno podajo na petih tekmah.

Pregled kariere

|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 14
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 33
| 4
| 1
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 29
| 9
| 5
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 52
| 6
| 7
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 49
| 13
| 15
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 37
| 13
| 20
| 33
|
|
|
| 9
| 6
| 7
| 13
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 51
| 21
| 37
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 93/94
|
| 47
| 25
| 17
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 94/95
|
| 46
| 18
| 15
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 95/96
|
| 40
| 27
| 26
| 53
|
|
|
| 16
| 6
| 11
| 17
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| +4
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Evropska liga
| 96/97
|
| 5
| 5
| 1
| 6
| +6
| 6
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 16
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 96/97
|
| 52
| 22
| 28
| 50
|
| 65
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 97/98
|
| 50
| 12
| 13
| 25
|
| 40
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|-
| HC Litvínov
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 98/99
|
| 47
| 16
| 16
| 32
|
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 99/00
|
| 52
| 23
| 22
| 45
| +3
| 65
|
| 7
| 2
| 1
| 3
| -2
| 6
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 00/01
|
| 43
| 17
| 17
| 34
| -2
| 80
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| 0
| 2
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 01/02
|
| 52
| 10
| 8
| 18
| +1
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka 2. liga
| 01/02
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 02/03
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka 2. liga
| 02/03
|
| 38
| 25
| 25
| 50
| +17
| 34
|
| 16
| 8
| 5
| 13
| +1
| 16
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 03/04
|
| 41
| 8
| 10
| 18
| -9
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 04/05
|
| 47
| 12
| 5
| 17
| +2
| 32
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| Slovan Ústečtí Lvi
| Češka 2. liga
| 05/06
|
| 25
| 5
| 2
| 7
| +6
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 862
| bgcolor="#7FFF00" | 296
| bgcolor="#7FFF00" | 294
| bgcolor="#7FFF00" | 590
| bgcolor="#7FFF00" | +28
| bgcolor="#7FFF00" | 531
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 72
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 52
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski desnokrilni napadalci
Češki hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti HC Kladno
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti HC Slovan Ústečtí Lvi